Травление может означать:
 Травление — группа технологических приёмов для управляемого удаления поверхностного слоя материала.
 Травление — этап фотолитографического процесса.